Almir Lopes de Luna
 Almir Pernambuquinho
 Almir de Souza Fraga

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de música